Башня 2000 — офисный небоскрёб, расположенный на нулевом участке Московского международного делового центра. 

Башня 2000 стала первым офисным зданием, введённым в эксплуатацию в комплексе «Москва-Сити». В отличие от остальных зданий комплекса, башня стоит на правом берегу Москвы-реки. Её строительство началось в 1996 году и завершилось в 2001 году. Она напрямую соединена вестибюлем с мостом Багратион, который ведёт к основной территории «Москва-Сити».

Высота башни — 104 метра. Общая площадь офисных помещений в комплексе составляет 30,5 тысячи м2, они занимают 26 из 32 этажей небоскреба — со 2-го по 27-й.

История 
В 1996 году началось строительство башни и моста — оба проекта, как и первоначальную концепцию ММДЦ, разработал архитектор Борис Тхор. Все дальнейшие постройки в Сити уже не учитывали первоначальные планы комплексного развития района, предложенные Тхором.

Инвестиции в подготовку территории и строительство составили 100 млн долларов. В 1997 году был сдан торгово-пешеходный мост Багратион, но строительство башни к тому моменту уже замерло. Российская компания Mabetex начинала строительства здания фонда «Реформа» — так изначально называлась Башня 2000, — однако со смертью в марте 1997 года руководителя фонда Станислава Шаталина все работы прекратились. Ещё больше осложнил ситуацию дефолт 1998 года. Чтобы довести проект до конца, правительство Москвы выкупило права на Башню 2000 и привлекло десяток инвесторов на отдельные этажи здания. Башня была сдана в 2001 году новым подрядчиком ООО «Промстрой-техноинвест».

История места 
Вдоль правого берега реки располагалось крупное Дорогомиловское кладбище, закрытое в 1948 году и позднее целиком застроенное. Существует версия, что примерно на месте снесённой Церкви Елисаветы Преподобной сейчас находится Башня 2000.

Собственники 
К моменту окончания строительства в частную собственность перешли 14 из 27 этажей. Остальная часть здания, а также функции управления принадлежали 100 % «дочке» города ООО «Миосор». В 2004 году контроль над башней перешёл к девелоперской компании «Декра», обменявшей у правительства города 4,6 % ОАО «Мосэнерго» на 100 % акций ООО «Миосор» и 25 % ОАО «Манежная площадь».

По данным на 2016 год, крупнейшим собственником является бизнесмен Зияд Манасир. Первые офисы в Башне 2000 его компания «Стройгазконсалтинг» приобрела ещё в 2005 году для своего офиса, а после постепенно наращивала количество площадей. В марте 2012 года стало известно, что в ноябре 2011 году Манасир довёл свою долю до половины здания, выкупив часть помещений у совладельца сети магазинов «Седьмой континент» Александра Занадворова. После сделки 13 этажей принадлежали Стройгазконсалтингу, шесть этажей, рестораны и паркинг оставались в собственности Александра Занадворова, остальные семь этажей были поделены между несколькими собственниками.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Башня 2000
 Башня 2000 на сайте управляющей компании ПАО «Сити»
 Башня 2000 на сайте skyscrapercenter.com

Москва-Сити
Небоскрёбы Москвы
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Дорогомилово
Небоскрёбы, построенные в 2001 году